Die Fußball-Bundesliga 2003/04 war die 14. Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen. Zum ersten Mal wurde der 1. FFC Turbine Potsdam gesamtdeutscher Meister.

Das „Finale“ 
Die Meisterschaft entschied sich wie im Vorjahr erst am letzten Spieltag. Am 13. Juni 2004 trafen der amtierende Meister 1. FFC Frankfurt und dem erstplatzierte 1. FFC Turbine Potsdam aufeinander. Mit einem Sieg hätte Frankfurt zum vierten Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen können, aber vor heimischem Publikum gelang den Frankfurterinnen gar nichts, so dass die 4.800 Zuschauer am Ende einen 7:2-Sieg der Gäste aus Potsdam und somit die Übergabe des Meisterschaftspokals an die Gäste erleben mussten.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistiken 
Beste Torschützin der Saison wurde Kerstin Garefrekes vom FFC Heike Rheine mit 26 Toren, wobei sie in drei Spielen jeweils drei Tore erzielen konnte. Insgesamt fielen 560 Tore, 45 mehr als in der Vorsaison. Der Toreschnitt lag bei 4,24 Toren pro Spiel.

Torschützenliste

Zuschauer 

Der Zuschauerschnitt konnte im Vergleich zur Vorsaison um mehr als 50 % gesteigert werden. Mit durchschnittlich 532 zahlenden Zuschauern pro Spiel bleibt der Zuspruch jedoch noch immer gering. Vor allem der Bayern München und der 1. FC Saarbrücken spielte durchweg vor nur wenig Publikum. Insgesamt sahen 70.161 Zuschauer die Partien.

Die Meistermannschaft

Aufstiegsrunde 
Die grün markierten Mannschaften schafften den Aufstieg. Der Meister der Regionalliga Nord, der SV Victoria Gersten, verzichtete auf die Teilnahme.

|}

Sonstiges 
Die Bundesliga-Saison wurde zwischen dem 3. Spieltag (31. August) und dem 4. Spieltag (19. Oktober) aufgrund der Weltmeisterschaft unterbrochen. In dieser Zeit wurde ein WM-Überbrückungsturnier ausgetragen, das der FC Bayern München für sich entschieden hat.

Weblinks 
 Seite des DFB zur Saison 2003/04

2003/04
Fußballsaison 2003/04